Laerte de Ítaca — personagem da mitologia grega
Laerte Coutinho — cartunista do Brasil

Desambiguações de prenomes